Vujin ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Vujin (* 1984), serbischer Handballspieler
 Zvonimir Vujin (1943–2019), jugoslawischer Boxer